Мекан Насыров (; 16 апреля 1982, Мары, Туркменская ССР, СССР) — туркменский футболист, полузащитник, тренер. Выступал за национальную сборную Туркмении.

Карьера 
Выступал за туркменские клубы «Шагадам», «Ниса» и «Мерв». Играл в Азербайджане за «Карван» и «Габалу». Последние годы провел в индонезийских клубах «Персик Кедири» и « Персибо Боджонегоро». Являлся игроком и капитаном индонезийского клуба «Барито Путера».

Сезон 2015 провел в качестве игрока марыйского «Энергетика». Весной 2016 года перебрался в Индонезию, где начал играть за футбольный клуб «Семен Паданг».

Статистика

В сборной 

В 2003 году получил вызов в национальную сборную Туркменистана. Участвовал в отборочном турнире на Чемпионат мира по футболу 2010. Первый гол за национальную команду забил Камбодже 28 октября 2007 года.

Голы за сборную

Тренерская карьера 
В феврале 2019 года был назначен главным тренером клуба «Мерв».

Достижения 
«Шагадам»
 Чемпион Туркмении: 2002.

«Ниса»
 Чемпион Туркмении: 2003.

«Персибо»
 Обладатель Кубка Индонезии: 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Индонезийской Лиги

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Шагадам»
Игроки ФК «Мерв»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Персик Кедири»
Игроки ФК «Барито Путера»
Игроки ФК «Энергетик» Мары
Игроки ФК «Персия Джакарта»
Игроки ФК «Семен Паданг»
Футбольные тренеры Туркменистана
Тренеры ФК «Мерв»